Алжуштрел — португальська власна назва.

Топоніми

Алжуштрел — муніципалітет
 Алжуштрел (парафія)